Презиме Анђелковић долази од имена Анђелко, Анђео, што има различито порекло. Највише се помиње као име наследника цара Јустинијана Великог царске породице Анђела, који су се вратили из Византије (Истанбула) у просторе јужног Балкана после заузимања Константинопоља (Цариграда), и по имену или надимку Анђелко, као и бестелесних бића Анђела.

Ово презиме носе углавном породице са јужног подручја Балкана. Најраспрострањеније је у Србији и Црној Гори. Видна разлика међу породицама која носе исто презиме је светац заштитник. Најчешће се помињу славе: Mитровдан , Ђурђевдан, Ђурђиц, Арханђеловдан, Никољдан, св. Врачи и Томиндан

Из породице Анђелковић који славе (или су славили) Светог Ђорђа изашле су породице са презименом Анђелић, Анђелков и Ангелковски, које славе истог светитеља. Ове промене презимена су настале због страдања чланова породица од османске власти, или због присилног мењања презимена од бугарских или албанских власти за време Првог и Другог светског рата.

Познатији припадници породице Анђелковић су:

 капетан Коча Анђелковић
 Глигорије Анђелковић
 Милан Анђелковић, индустријалац у САД
 Илија Стружа Анђелковић-Нин
 пуковник Миливоје Анђелковић - Кајафа
 Душан Анђелковић, књижевник
 Радмило Анђелковић, писац
 Зоран Анђелковић, политичар
 Немања Анђелковић, адвокат у Новом Саду, члан правног тима одбране бившег генерала ВРС Ратка Младића

Спољашње Везе 
 презиме Анђелковић

Српска презимена